Шон Моррісонн (,  23 грудня 1982, Ванкувер) — канадський хокеїст, захисник клубу АЛ «Одзі Іглс». Гравець збірної команди Хорватії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року виступами за команду «Камлупс Блейзерс» в ЗХЛ.

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 3 березня 2004 його обміняли на Сергія Гончара з «Вашингтон Кепіталс». У складі «столичних» Шон грав в одній парі з Майком Гріном. 26 липня 2008 після рішення арбітражу Моррісонн уклав однорічний контракт з «Вашингтоном».

2 серпня 2010 Шон укладає дворічний контракт з «Баффало Сейбрс». але вже з другого сезону виступає за фарм-клуб «Рочестер Американс».

Влітку 2012 канадець укладає контракт з командою «Спартак» (Москва). 31 січня 2013 перейшов до ЦСКА (Москва).

Відігравши сезон за фінський ТПС Шон повернувся до КХЛ але цього разу до хорватського клубу «Медвещак» (Загреб). Наприкінці третього сезону в хорватський команді він переходить до клубу «Адмірал».	

Наразі ж грає за клуб АЛ «Одзі Іглс».

Навесні 2019 виступав за збірну Хорватії в другому дивізіоні чемпіонату світу.

Нагороди та досягнення 
Переможець Кубка Шпенглера в складі збірної Канади — 2016.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Ванкувера
канадські хокеїсти
Гравці збірної Хорватії з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Спартака» (Москва)
Хокеїсти ЦСКА (Москва)
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Медвещака»
Хокеїсти «Адмірала»
Хокеїсти «Одзі Іглс»
Хокеїсти «Портленд Пайретс»‎‎
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»